Viira heißen folgende Orte in Estland:

 Viira (Luunja), Dorf in der Gemeinde Luunja, Kreis Tartu
 Viira (Muhu), Dorf in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Viira (Räpina), Dorf in der Gemeinde Räpina, Kreis Põlva
 Viira (Saaremaa), Dorf in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Viira (Suur-Randvere), ein Ort im Dorf Suur-Randvere in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare

Viira ist der Familienname von:

 Helga Viira (1920–2002), estnische Übersetzerin